Marcie (Peanuts), een personage uit Peanuts
Marcie McBain, een personage uit One Life to Live
Marcie Cooper, een schurk uit DC Comics
Marcie Blane, een Amerikaanse zangeres
Marcie Bolen, een lid van The Von Bondies